Меркурий-Редстоун-1A (МР-1A) стартовал 19 декабря 1960 года с Базы ВВС США с мыса Канаверал во Флориде, со стартовой площадки LC-5, в рамках программы «Меркурий». 
NSSDC ID — Mercury Redstone 1A.

Основная задача этого беспилотного суборбитального полёта состояла в том, чтобы протестировать и подготовить корабль и все системы к космическому полёту шимпанзе (на Меркурий-Редстоун-2). На корабле проверили аппаратуру, пиропатроны САС, тормозную ДУ и систему приземления. 
В полете МР-1A повторно использовались космический корабль Меркурий № 2, башня САС и антенна от Меркурий-Редстоун-1. 
Для запуска использовалась ракета-носитель Редстоун MRLV-3.

Капсула Меркурия достигла высоты 210 км и пролетела 378 км. Ракета-носитель достигла немного более высокой скорости, чем ожидалось — 7900 км/ч.  Время полёта 15 минут 45 секунд.

Космический корабль приводнился в Атлантическом океане и был поднят вертолётами Поисково-спасательной службы спустя 15 минут после приземления. 
Полёт был признан абсолютно успешным. 

Масса КА — 1230 кг, это — вес космического корабля после отделения от РН, включая все относящиеся к космическому кораблю предметы, без башни САС, которая отстреливается перед разделением РН и космического корабля, и без адаптера, который остаётся с ракетой-носителем. 
Космический корабль Меркурий № 2 был не полностью укомплектован штатным оборудованием.

Хронология полёта

Местонахождение 
Космический корабль Меркурий № 2, использовавшийся в полётах Меркурий-Редстоун-1 и Меркурии-Redstone-1A, в настоящее время экспонируется в Центре Исследований NASA — в Научно-исследовательском центре Эймса (), Калифорния.

См. также 
 Джемини

Примечания 

Программа «Меркурий»
1960 год в космонавтике